Vougar Oroudjov (), född den 26 oktober 1971 i Baku, Azerbajdzjanska SSR, Sovjetunionen, är en sovjetisk brottare som tog OS-brons i lätt flugviktsbrottning i fristilsklassen 1992 i Barcelona.

Referenser

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
Database Olympics
FILA-profil

Ryska brottare
Förenade lagets olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1992
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från Förenade laget
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1992
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Ryssland
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Män
Födda 1971
Levande personer
Personer från Baku